Joan Evans – attrice statunitense
 Joan Evans – religiosa australiana
 Joan Evans – storica dell'arte britannica